Джавара:

 Джавара — укреплённый район, важный военный стратегический объект во время Афганской войны 1979—1989 годов.
 Джавара, Дауда Кайраба (1924—2019) — премьер-министр и президент Гамбии.